Кримінальний аборт (у кримінальному законодавстві України — Незаконне проведення аборту) — штучне переривання вагітності, яке заборонене законом і тягне за собою кримінальну відповідальність. Аборт визнається незаконним (кримінальним), якщо відбувається за згодою жінки, але з порушенням встановлених правил: поза лікувальних установ, в антисанітарних умовах, при наявності протипоказань до аборту, проводиться особою, яка не має вищої медичної освіти. Спосіб вчинення незаконного аборту значення не має.

Суб'єктом злочину може бути особа, яка не має спеціальної медичної освіти і досягла 16-річного віку. Це можуть бути і лікарі, які не мають пра­ва на оперативні втручання (стоматологи, терапевти), особи середнього ме­дичного персоналу (акушерки, фельдшери тощо) та інші особи, які не ма­ють відношення до медичної професії. Вказані особи можуть не притягати­ся до кримінальної відповідальності, якщо вони діяли в стані крайньої не­обхідності, тобто для того, щоб врятувати життя вагітної жінки, змушені бу­ли негайно зробити операцію для переривання вагітності. Вагітна жінка, яка сама викликала штучне переривання вагітності, не підлягає кримінальній відповідальності.

На території України передбачена відповідальність за проведення кримінальних абортів відповідно до статті 134 КК України та карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або об­меженням волі на строк до двох років. Якщо вказаний аборт спричинив тривалий роз­лад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, — карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади.

В літературі 
Для широкого загалу, в літературі висвітлені окремі судово-медичні випадки в творчості Андрія Ломачинського, в «Записках судмедексперта»

Див. також 
 Абортний туризм

Примітки

Література 
Кримінальний аборт // 

Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я особи
Гінекологічні операції
Аборт